Парсонс има више значења:
 Парсонс (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Парсонс (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Парсонс (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси

Особе 
 Алберт Ричард Парсонс
 Чандлер Парсонс
 Џим Парсонс
 Том Парсонс
 Талкот Парсонс, амерички социолог
 Тони Парсонс, британски писац и новинар